DVV-Pokalen damupplaga har, liksom herrupplagan, genomförts sedan 1973.  
Vinnaren kvalificerar sig för CEV Cup. Trofén för cupen är ljusgrårosa, är 61 centimeter hög och väger 8,5 kilogram.

Vinnare

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats 

DVV-Pokal